La liste des footballeurs internationaux italiens comprend tous les joueurs de football ayant joué en équipe d'Italie A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match Lituanie-Italie du .

Références

Lien externe 
  Italy international caps | European football sur eu-football.info

Football
Italie
Liste